Рукописи Нового Завета поделены на пять групп (категории). Эту систему предложили в 1981 году Курт Аланд и Барбара Аланд в Der Text des Neuen Testaments. Эти категории базируются на отношении рукописей к вариантам новозаветного текста. Рукописи, отражающие александрийский тип текста, отнесены к I категории, а рукописи, отражающие византийский тип текста — к V категории.

Описание категорий

Категория I 

К этой категории принадлежат самые древние рукописи. Отражают александрийский тип текста.

Категория II 
Рукописи этой категории отражают александрийский тип текста, но с некоторым количеством чужих (византийских) разночтений.

Категория III 
Рукописи этой категории важны для истории текста Нового Завета. К этой категории принадлежат, между прочим, рукописи кесарийского типа текста.

Категория IV 
Рукописи этой категории отражают западный тип текста.

Категория V 
Рукописи этой категории отражают византийский тип текста.

Описание греческих рукописей по столетиям и категориям

См. также 
 Список папирусов Нового Завета
 Список унциальных рукописей Нового Завета
 Список минускульных рукописей Нового Завета
 Список лекционарных рукописей Нового Завета

Примечания

Ссылки 
 Manuscript Categories

Рукописи Библии
Списки рукописей
Списки:Библия